Чартерхаус () может означать:
 «Чартерхаус» — британская школа в графстве Суррей.
  — здание в Ковентри, Великобритания.
  — деревня в Сомерсете, Великобритания.